Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Citi Open 2013 des Damentennis. Insgesamt nahmen 15 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Washington, D.C.